Dram, een personage uit De Fabeltjeskrant, beter bekend als Woefdram
Dram (drank), een in Suriname voor ca. 1900 vooral onder de slaven en plantagearbeiders veel gedronken alcoholische drank, bereid uit afval van de suikerbereiding, enigszins gelijkende op rum
Dram (gewicht), een voornamelijk Amerikaanse gewichtsmaat
D.R.A.M., Shelley Marshaun Massenburg-Smith (1988), Amerikaanse rapper
Dram (Tibet), Mandarijn: Zhangmu, een plaats in de Tibetaanse Autonome Regio op de grens met Nepal
Armeense dram, de munteenheid van Armenië
Dynamic random-access memory, een vorm van RAM-geheugen